Halsted peut faire référence à :

Patronyme 
 John Halsted (1768-1830), officier britannique
 William Halsted (1852-1922), chirurgien américain

Métro de Chicago
 Halsted (ligne orange CTA), station du métro de Chicago
 Halsted (ligne verte CTA), station du métro de Chicago

Homonymie de patronyme